Beigbeder, prononcé [], est un patronyme formé des mots gascons bèth (beau) et véder (voir) et très répandu dans le Béarn (est du département des Pyrénées-Atlantiques). Il est notamment porté par : 

 Juan Luis Beigbeder (1888-1957), militaire, homme politique et diplomate espagnol, ministre des Affaires étrangères sous le régime franquiste.
 Charles Beigbeder (1964-), entrepreneur et politicien français, créateur de la société Poweo, frère de Frédéric ;
 Germán Álvarez Beigbeder (1882-1968), compositeur espagnol ;
 Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez (1933- ), compositeur espagnol, fils du précédent ;
 Frédéric Beigbeder (1965-), écrivain et animateur de télévision français, frère de Charles ;
 Marc Beigbeder (1916-1997), philosophe, journaliste et polémiste français.

Notes et références 

Mot gascon
Homonymie de patronyme
Patronyme français